Mužská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který do turnaje nezasáhl.

Vzhledem ke čtvrtfinálovému vyřazení prvního hráče deblového žebříčku Łukasze Kubota jej na čele světové klasifikace poprvé vystřídal Mate Pavić, jenž dohrál ve stejné fázi. Pavić se stal první chorvatskou světovou jedničkou v historii žebříčků ATP či WTA, a ve 24 letech nejmladší mužskou deblovou jedničkou od roku 1996.

Vítězem se stal šestý nasazený pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jenž ve finále zdolal španělsko-portugalskou dvojici Pablo Carreño Busta a João Sousa, kteří do soutěže zasáhli až jako náhradníci. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali jedenáctou společnou trofej, respektive první ze série Masters. Cabal vybojoval dvanáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Faraha to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (odstoupili)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Feliciano López /  Marc López (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2018